Mundu (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java, Indonesië.
 Mundu (Karangampel), plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java, Indonesië.
 Mundu (Tanjung), plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Mundu (Tulung), plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Mundu (kledingstuk), Indiaas kledingstuk.
 Mundu (volk), volk in Zuid-Soedan.
 Moendoe, plant uit de Clusiafamilie.